Le match de football RFA contre Algérie a eu lieu le  à Gijón en Espagne pendant la coupe du monde 1982.

C'est le match d'ouverture du groupe B lors du premier tour de la coupe du monde 1982. C'est la première victoire d'une équipe africaine face à une équipe européenne en Coupe du monde.

Contexte 
Le tirage au sort a placé les deux équipes dans la confrontation d'ouverture du Groupe B. 

Sur le papier, l'Allemagne de l'Ouest (champion d'Europe) est largement favorite face à l'Algérie (finaliste de la coupe d'Afrique 1980) qui joue pour la première fois de son histoire en coupe du monde. Soutenu par plusieurs joueurs de classe internationale, Karl-Heinz Rummenigge double ballon d'or consécutif (1980 et 1981) et Paul Breitner le deuxième meilleur joueur européen, avant le premier tour, l'Allemagne pense déjà à la finale. Elle aborde la rencontre en excès de confiance. Certains joueurs déclaraient ainsi que le cinquième but de l'Allemagne serait dédicacé au nouveau bébé d'un des joueurs, le sélectionneur Jupp Derwall ajoutant lui qu'en cas de défaite, il rentrerait au pays en train. De l'autre côté la sélection algérienne est composée en majorité de joueurs évoluant dans le championnat local plus quelques joueurs expatriés.

La sélection de RFA (Allemagne de l'Ouest) est tête de série du groupe 2 du premier tour où elle est opposée à l'Algérie, au Chili et à l'Autriche. Pourtant, à la surprise générale, la Mannschaft trébuche en ouverture du groupe devant l'Algérie en perdant sur le score de 1-2. Ce résultat est historique car c'est la première fois qu'une équipe européenne perd face à une équipe africaine en coupe du monde.

Le match

Feuille de match

Article connexe 
 Coupe du monde de football 1982
 Équipe d'Algérie de football à la Coupe du monde 1982
 Match de football RFA – Autriche (1982)

Notes et références 

Coupe du monde de football 1982
Allemagne 1982
Algérie 1982
Match de la Coupe du monde de football
Événement sportif à Gijón
Sport en juin 1982